Топоним в Крыму
 Сююрю-Кая (гора) — гора в Крыму, на северной окраине Ай-Петринской яйлы:
 Сююрю-Кая (пещера) — пещера в Крыму, на Ай-Петринском массиве;
 Сююрю-Кая (крепость) — средневековое укрепление в горном Крыму.